Прва лига Републике Српске у фудбалу 2008/09. је четрнаеста по реду сезона Прве лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Првенство је почело 9. августа 2009. 

Лига се као и у претходним сезонама састоји од 16 клубова. Победник лиге се пласира у Премијер лигу. Из Прве лиге Републике Српске на крају сезоне испадају три најслабије пласиране екипе а у њу улазе три победника Друге лиге Републике Српске (Запад, Центар, Југ). У случају да из Премијер лиге испадну два клуба из Републике Српске онда у другу лигу испадају последње четири екипе.

Клубови 
 Борац Шамац 
 БСК Бања Лука
 Гласинац Соколац - Првак Друге лиге Југ
 Дрина Зворник
 Дрина ХЕ Вишеград
 Фамос Војковићи
 Јадинство Брчко - Првак Друге лиге Центар
 Козара Градишка
 Љубић Прњавор
 Младост Гацко
 Пролетер Теслић 
 Радник Бијељина 
 Рудар Приједор - Првак Друге лиге Запад
 Слобода Нови Град
 Слога Добој
 Сутјеска Фоча

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Види још 
 Прва лига Републике Српске

Спољашње везе 
 Фудбалски Савез Републике Српске 
 РС-Спорт   
 BiH soccer

Прва лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2008/09.